Сейтметов — фамилия. Известные носители:

 Сейтметов, Азат Райымбекович (род. 1964) — казахский актёр кино и театра, Заслуженный деятель Казахстана. Сын Р. Н. Сейтметова.
 Сейтметов, Райымбек Ногайбаевич (1938—2007) — советский и казахский актёр, театральный режиссёр, театральный педагог. Отец А. Р. Сейтметова.